Bitwa morska pod Andros (1696)
 Bitwa morska pod Andros (1697)